Playfair se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert Lambert Playfair
 George Israel Playfair